

Etimologia 
Supermarket è la variante inglese di Supermercato

Musica 
Supermarket  – brano musicale di Lucio Battisti del 1971
Supermarket  – gruppo musicale punk italiano
Supermarket  – album dell'omonimo gruppo musicale
Supermarket  – album del 1993 di Stakka Bo
Supermarket  – album del 2000 del gruppo musicale israeliano Rockfour
Supermarket  – album del 2009 di Giusy Ferreri